Brinkmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henner Brinkmann
 Wilhelm Brinkmann